Xenasmatella är ett släkte av svampar. Xenasmatella ingår i familjen Xenasmataceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Xenasmatella